Arı est un nom commun et un nom propre turcs qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Arı est un nom commun turc qui signifie « abeille ».

Toponyme 

 , montagne de la province de Muğla en Turquie ;
 , montagne de la province de Ağrı en Turquie ;

Patronyme 

 Ahmet Arı (1989-), footballeur turc ;
 , (1983-), pianiste, arrangeur, producteur, et ingénieur du son turque d’origine yougoslave et arménienne ;
  (1947-), homme politique turc ;
 , (1994-) footballeur turc ;
 , (1998-), basketteur turc ;
  (1961-), mime, acteur et écrivain turc ;

Voir aussi 
 , patronyme turc formé de Arı et de -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de ». Arıoğlu signifie « fils de Arı » ou « fils de l’abeille ».
 , patronyme turc formé de Arı, de -cı, suffixe nominal turc désignant une personne et très souvent un nom de métier (comme -eur, -eur, -ien ou -iste en français), et de -oğlu qui signifie « fils de ».  signifie donc « apiculteur » et Arıcıoğlu « fils de l’apiculteur ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc